

Geografia
 Gherman – villaggio della Romania nel comune di Bicaz-Chei

Persone
 Natalia Gherman – politica moldava
 Oliviu Gherman – fisico, politico, professore universitario e diplomatico rumeno
 Simona Gherman – schermitrice rumena